Ивайло Милев Костов е български писател.

Биография 
Роден е на 13 април 1976 г. в София. Майка му е юристка, а баща му – художник. След като завършва средното си образование, учи актьорско майсторство в класа на проф. Елена Баева, както и логопедия и журналистика в Софийския университет.

Пише от 18-годишен.

Източници 

Български писатели
Български журналисти
Български актьори и актриси